Znamensk, ville de l'oblast d'Astrakhan, en Russie ;
 Znamensk, commune rurale de l'oblast de Kaliningrad, en Russie.

Homonymie de localités